Cratere Henry – crateri lunari
 Cratere Henry – crateri su Marte